Baulitz ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Baulitz (* 1973), deutsche Schauspielerin
 Kai Ivo Baulitz (* 1971), deutscher Schauspieler und Autor